Список населённых пунктов в современных границах муниципального района Мечетлинский район (), входящий в состав Республики Башкортостан и численность населения по данным переписей.

Примечание:
 Наименование населенных пунктов приводится в соответствии с Общероссийским классификатором административно — территориальных образований (ОКАТО) на момент составления данной таблицы (декабрь 2005 года). Учтены изменения, внесённые в статус населённых пунктов в 2005 году. А также наименование Мещеровского сельсовета изменено на Новомещеровский, в соответствии постановлением правительства РФ от 2003 года.
 В списках населенных пунктов Уфимской губернии конца XIX — начала XX веков числится деревня Тюплюкулево. На картосхеме 1897 года расположение этой деревни приходится севернее деревни Сальзигутово, на правом берегу реки Ай. При въезде в село Большеустьикинское по улице Революционной, за огородами участков нижней стороны улицы есть озеро. Вероятно, на этом месте и была деревня Тюплюкулево.
 Список составлен в последовательном перечеслении наименований населённых пунктов Мечетлинского района по структуре сельских советов района на момент составления справочника «Административно-территориальное деление БАССР» по состоянию на 1940 год. Справочник этого года содержит самый большой перечень населённых пунктов, так как в их число внесены все отдельно стоящие жилые помещения (хутора, кордоны, пасеки, мельницы, фермы и так далее) как отдельный населенный пункт.

Примечания 

Списки:Мечетлинский район
Мечетлинский